Koncert 15-lecia – koncertowy dwupłytowy album zespołu Kombi wydany w USA w 1993 roku nakładem wydawnictwa AGM Production. Jest zapisem koncertu, który odbył się 28 lipca 1991 roku w Operze Leśnej. Album jeszcze w tym samym roku został wydany w Polsce przez wydawnictwo InterSonus ze zmienionym projektem graficznym i pod nową nazwą Ostatni koncert. Koncert 15-lecia doczekał się kilku reedycji, a w 2008 roku pod kolejną nazwą Koncert 15-lecie.

CD 1

CD 2

Twórcy 
 Sławomir Łosowski – lider, instrumenty klawiszowe, programowanie perkusji komputerowej, śpiew
 Grzegorz Skawiński – śpiew, gitara
 Waldemar Tkaczyk – gitara basowa, śpiew
 Tomasz Łosowski – perkusja (1–4, 6 CD1)
 Jerzy Piotrowski – perkusja (7–10 CD1)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Albumy koncertowe Kombi
Albumy muzyczne wydane w roku 1993